Le championnat du Royaume-Uni 2022 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2022-2023. L'épreuve se tient du  au  au Barbican Center de York, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par le concessionnaire automobile britannique Cazoo.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la première épreuve de la Triple Couronne (Triple Crown en anglais), un ensemble de trois tournois britanniques universellement reconnus comme étant les plus prestigieux dans le snooker. Les autres tournois constituant la Triple Couronne sont les Masters et le Championnat du monde, qui se dérouleront respectivement en janvier et avril 2023. Les joueurs qui ont remporté au moins une fois ces trois tournois arborent une couronne dorée brodée sur leur veston.

Un changement important a été apporté au format du tournoi. Habituellement, il s'agissait d'un tableau inversé, c'est-à-dire que le  mondial affrontait le  mondial et ainsi de suite. Le premier tour n'était jamais télévisé. Afin de garantir que les joueurs membres du top 16 mondial accèdent au stade des matchs télévisés, le format s'est aligné sur celui du Championnat du monde. De ce fait, les seize premiers au classement mondial sont qualifiés directement pour le tableau final. Les seize places restantes sont attribuées après des phases de qualification disputées en quatre tours. Le dirigeant de World Snooker, Steve Dawson, indique que cet alignement de format va permettre de renforcer le caractère événementiel de ce tournoi, le deuxième plus important au calendrier après le Championnat du monde.

Zhao Xintong est le tenant du titre, il avait remporté son premier tournoi de la Triple Couronne l'année passée 10-5 face à Luca Brecel.

Faits marquants 
A l'âge de 60 ans et 30 années après son sacre en 1992, Jimmy White réussit l'exploit de se qualifier pour les phases finales du tournoi. Il éliminé Victor Sarkis et Mitchell Mann sans concéder la moindre manche, puis se défait de Stephen Maguire et de Dominic Dale.

Ronnie O'Sullivan remporte son match des  de finales en à peine une heure et vingt-trois minutes de jeu face à Zhou Yuelong, sur le score de 6 manches à 0. O'Sullivan déplore que les autres joueurs ne parviennent pas à donner leur maximum face à lui. Il considère même que son niveau est mauvais, mais qu'il reste meilleur que le mauvais niveau de ses adversaires. Il est à son tour battu 6 manches à 0 par Ding Junhui en quarts de finale ; il s'agit de la première fois que l'anglais ne remporte aucune manche dans un match d'un tournoi de la Triple Couronne.

Jack Lisowski atteint les demi-finales en écartant aisément Shaun Murphy à l'aide de quatre centuries consécutifs, égalant ainsi ce record. Il est battu par Mark Allen sur la dernière bille noire, alors qu'il menait 5 manches à 3.

La finale voit s'opposer Ding Junhui qui est en quête de son quatrième titre –après ceux de 2005, 2009 et 2019–, à Mark Allen qui tente de s'imposer pour la première fois après des échecs en 2011 et 2018. Ding domine la première session et mène 6 manches à 2 à son issue. Allen remporte ensuite sept manches consécutives pour s'imposer 10-7. Cette victoire, sa deuxième dans un tournoi de la Triple Couronne, marque son retour dans le top 5 mondial.

Dotation 
La dotation totale a été augmentée de  à  à la suite du changement de format du tournoi. La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  tour de qualification : 
  tour de qualification : 
  tour de qualification : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Finale

Qualifications 
 participent aux quatre tours de qualifications à l'issue desquels il n'en reste que 16 qui disputeront le tournoi principal au Barbican Center de York. Les qualifications se déroulent du 5 au  à Ponds Forge à Sheffield. 

Le tournoi de qualification est tenu selon le même format que pour le Championnat du monde. Les joueurs entrent dans la compétition de façon échelonnée :
 : 32 têtes de séries (65 à 96) dont les classements mondiaux vont de la  à  place sont opposées à 32 autres joueurs invités, amateurs et professionnels moins bien classés ;
 : les  qualifiés du tour précédent affrontent  classés entre les  et  places (têtes de séries 33 à 64) ;
 : les  qualifiés du tour précédent affrontent  classés entre les  et  places (têtes de séries 1 à 32) ;
 : il oppose les 32 rescapés du . Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour le tournoi principal.

Toutes les rencontres se jouent au meilleur des 11 manches.

Centuries

Tableau principal 

 137, 107, 103, 102  Ronnie O'Sullivan
 135, 131, 126, 122, 118, 105, 105, 102  Ding Junhui
 133, 111, 110, 104, 100  Shaun Murphy
 132, 115, 113, 109, 108, 105, 105  Mark Allen
 130, 104, 104, 103, 103  Sam Craigie
 129, 100  Mark Selby
 128  Zhou Yuelong
 127, 123, 105, 101, 100  Jack Lisowski
 127, 112, 105  Ryan Day
 124  Luca Brecel
 119, 111  Hossein Vafaei
 118  Xiao Guodong
 103, 102  Stuart Bingham
 103, 101  Kyren Wilson
 103, 100  Tom Ford
 102, 101  Joe Perry

Qualifications 

 144  Cao Yupeng
 140, 112  Matthew Selt
 140  Li Hang
 135, 116  Ashley Hugill
 135  Chen Zifan
 134, 108  Andy Hicks
 134, 103  Dylan Emery
 134, 102  Joe Perry
 132, 120  Yuan Sijun
 130  Ali Carter
 129, 124, 108, 106, 103  Marco Fu
 129, 121, 104, 100  Sam Craigie
 129  Jak Jones
 127  Zak Surety
 127, 111  Hossein Vafaei
 126, 109  Matthew Stevens
 126, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 124  Fan Zhengyi
 123, 120  Ding Junhui
 123, 113  Fraser Patrick
 123  Peter Lines
 122  Jordan Brown
 121  Dominic Dale
 121  Pang Junxu
 120  Robbie Williams
 119, 107  Michael White
 117, 101, 100  Zhou Yuelong
 117  Jamie Clarke
 116  Andy Lee
 116  Si Jiahui
 113  Julien Leclercq
 113  Wu Yize
 112, 109, 106  Duane Jones
 112  Xu Si
 111  Anthony Hamilton
 109, 101  David Lilley
 108, 102  Tom Ford
 108, 100  Stephen Maguire
 106  David Gilbert
 106, 102  Lyu Haotian
 106  Ross Muir
 103  Alfie Burden
 103  Andres Petrov
 103  Jimmy White
 102  Mark Joyce
 101  Ryan Davies
 100  Tian Pengfei

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Championnat du Royaume-Uni
 Championnat du Royaume-Uni 2021
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

2022
Snooker en Angleterre en 2022